Ho voglia di te est le titre original du roman de Federico Moccia, J'ai envie de toi, publié le  et suite de Trois mètres au-dessus du ciel (), publié en 1992 ;
 Ho voglia di te est un film italien de Luis Prieto sorti en 2007 tiré du roman de Moccia.